Сезон 1904—1905 у Серії А — 8-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Грассгоппер.

Кваліфікація

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1905
Швейцарія
Швейцарія